Rattan – varie specie di palme rampicanti
 Rattan – comune nella Contea di Pushmataha, Oklahoma, Stati Uniti d'America 
 Rattan sintetico – materiale utilizzato per mobili e arredamenti esterni noto anche come polyrattan
 Volney Rattan – botanico statunitense